Margarita Gasparjan era la detentrice del titolo, ma è stata eliminata al secondo turno da Danka Kovinić.

In finale Alison Van Uytvanck ha sconfitto Sorana Cîrstea con il punteggio di 6-2, 4-6, 6-4.

Teste di serie 

  Viktória Kužmová (quarti di finale)
  Margarita Gasparjan (secondo turno)
  Alison Van Uytvanck (campionessa)
  Jeļena Ostapenko (primo turno, ritirata)

 Kristýna Plíšková (semifinale)
 Tatjana Maria (secondo turno)
 Tímea Babos (secondo turno)
 Sorana Cîrstea (finale)

Wildcard 

  Nigina Abduraimova (primo rurno)
  Akgul Amanmuradova (primo turno)

 Sabina Sharipova (primo turno)

Qualificate 

  Vol'ha Havarcova (primo turno)
  Harriet Dart (primo turno)

 Ljudmila Samsonova (primo turno)
 Tereza Martincová (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Tashkent Open 2019